Juan López Fernández, autor de còmics i creador de Super Llopis.
 John Giner Muñoz, pilotari valencià.